Résultats détaillés de l'édition 2009 du tournoi de tennis professionnel masculin de New Haven. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Fernando Verdasco remporte son  en simple face à Sam Querrey. C'est son  sur surface rapide (ses 2  ont été remportés sur Terre (ext.)).
 En double la paire autrichienne, Julian Knowle/Jürgen Melzer remporte le titre face à Bruno Soares et Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de New Haven (WTA 2009) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

New Haven
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009